Ладжевци (, ) — населённый пункт (деревня) в общине Чайниче, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Ладжевцах проживало 150 человек. Ладжевци расположены на границе с Черногорией.

Население 
В населении деревни преобладают мусульмане (боснийцы), немного меньше по количеству сербской национальности. В 1991 году проживали 150 человек.

Национальный состав населения 
На 1991 год:
 Сербы — 66 человек (44,00 %)
 Хорваты — 0 человек (0,00 %)
 Мусульмане — 83 человека (55,33 %)
 Югославы — 0 человек (0,00 %)
 Другие и неизвестно — 1 человек (0,67 %)

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской